Ebersdorf heißen folgende Orte: 
 Ebersdorf bei Coburg, Gemeinde im Landkreis Coburg, Bayern
 Ebersdorf (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Ebersdorf (Steiermark),  Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Ortsteile in Deutschland:

 Ebersdorf (Dietenhofen), Gemeindeteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ebersdorf (Ludwigsstadt), Ortsteil von Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Ebersdorf (Neunburg vorm Wald), Ortsteil von Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Ebersdorf (Neustadt bei Coburg), Ortsteil von Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Ebersdorf (Saldenburg), Dorf der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Chemnitz-Ebersdorf, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Ebersdorf (Löbau), Stadtteil von Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Ebersdorf (Saalburg-Ebersdorf), Stadtteil von Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Ebersdorf (Gemeinde Bleiburg), Ortschaft von Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Ebersdorf (Gemeinde Atzenbrugg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Atzenbrugg, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Ebersdorf (Gemeinde Klein-Pöchlarn), Ortschaft der Gemeinde Klein-Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ebersdorf (Gemeinde Leiben), Ortschaft und Katastralgemeinde von Leiben, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ebersdorf (Gemeinde Ober-Grafendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Ebersdorf an der Zaya, Ortschaft und Katastralgemeinde von Wilfersdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Ebersdorfer Hof, Wüstung in Niederösterreich
 Ebersdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ebersdorf (Gemeinde Fürstenfeld), Ortschaft von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Ebersdorf (Gemeinde Gnas), Katastralgemeinde von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Ebersdorf (Gemeinde Sankt Radegund bei Graz), Ortschaft von Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kaiserebersdorf, Stadtteil von Wien (alter Name)

historisch:
 ein ehemaliger Ort, aufgegangen in Spieskappel, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ebersdorf an der Donau, Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Domaszków (Międzylesie), Ort bei Habelschwerdt in Niederschlesien, Polen
 Dzikowiec (Nowa Ruda) Ortsteil von Nowa Ruda (Neurode) im Powiat Kłodzki, Polen
 Dzikowa bei Neumarkt in Niederschlesien, Polen
 Dzikowice bei Sprottau in Niederschlesien, Polen
 Habartice, Ebersdorf bei Friedland, in Böhmen, Tschechien
 Habartice u Jindřichova bei Mährisch Altstadt in Mähren, Tschechien
 Habartice u Krupky bei Graupen in Böhmen, Tschechien
 Hybrálec bei Stecken im Böhmen, Tschechien

Baulichkeiten:
 Schloss Kaiserebersdorf, bei Wien (alter Name Burg Ebersdorf)
 Schloss Ebersdorf, in Ebersdorf in Thüringen

Ebersdorf ist der Name folgender Personen:
 ein österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Ebersdorf (Adelsgeschlecht), 
 Reimprecht von Ebersdorf (?–1554), Graf von Thierstein, Kämmerer und Rat, oberster Feldmarschall in Ungarn und Feldhauptmann Österreich (erste Türkenbelagerung)
 Siegmund von Ebersdorf (?–1452), oberster Kämmerer in Österreich 
 Sigismund von Ebersdorf (?–1556), Graf von Thierstein, oberster Kämmerer in Österreich und Mundschenk von Ungarn und Böhmen

Siehe auch:
 Eberdorf
 Eberndorf
 Großebersdorf, Kleinebersdorf, Nieder Ebersdorf
 Reuß zu Ebersdorf